Die Liste der Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2012/13 enthält alle Spieler, die für die schwedische Elitserien im Schach 2012/13 gemeldet wurden.

Allgemeines 

Grundsätzlich ist die Zahl der gemeldeten Spieler für die Mannschaften der Elitserien nicht begrenzt, und auch während der Saison sind noch Nachmeldungen möglich. Insgesamt setzten die 10 Vereine 124 Spieler ein, von denen 40 keinen Wettkampf verpassten. Örgryte SK kam mit 10 eingesetzten Spielern aus, während beim SK Team Viking die meistern Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich 16.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Bo Lindberg (Team Viking), der 7 Punkte aus 7 Partien holte, einen halben Punkt weniger erreichten Lindbergs Mannschaftskollege Emanuel Berg, der für Limhamns SK spielende Björn Ahlander und Daniel Semcesen (Lunds ASK). Berg und Ahlander spielten 8 Partien, Semcesen 9. Neben Bo Lindberg erreichten mit Rauan Sagit (Team Viking), Harry Schüssler (Eksjö SK), Mats Tuvesson (Burgsvik Alva SK), Patrik Kimari (Västerås SK), Joar Ölund und Stefan Bryntze (beide SK Rockaden Stockholm) weitere sechs Spieler 100 %, allerdings spielten diese nur wenige Partien. Sagit wurde viermal eingesetzt, Schüssler zweimal, die übrigen genannten Spieler je einmal.

Ältester Spieler der Saison war der für Eksjö SK spielende Håkan Åkvist (* 1941), jüngste Spieler waren die 1996 geborenen Martin Lokander und Joar Ölund (beide SK Rockaden Stockholm).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2012); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2012); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die (schwedische) LASK-Wertung von September 2012 eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2012; BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, DEN = Dänemark, EST = Estland, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRQ = Irak, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, PER = Peru, POL = Polen, RUS = Russland, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Schacksällskapet Manhem

Örgryte SK

Lunds ASK

SK Rockaden Umeå

Burgsvik Alva SK

Limhamns SK

Västerås Schackklubb

Eksjö SK

SK Rockaden Stockholm

SK Team Viking Sollentuna

Anmerkungen 
 Da der SK Team Viking im Wettkampf gegen den Västerås SK drei Ausländer einsetzte (erlaubt sind maximal zwei), wurden die Partien an den Brettern 4 bis 8 als gewonnen für Västerås gewertet.  Für die Einzelbilanzen werden allerdings die am Brett erspielten Ergebnisse berücksichtigt.

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen der Elitserien 2012/13 auf Chess-Results.com (schwedisch)
 Ergebnisseite der Elitserien Allsvenskan 2012/13 auf der Website des Schwedischen Schachbunds (schwedisch)

Einzelnachweise 

Elitserien (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2012
Schach 2013